Quinze-Juin ou XV-Juin ou 15-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le , vers le début de la seconde Guerre mondiale :
 Attaque par trois chasseurs allemands d'un convoi de gardes territoriaux de Châtel-Nomexy, à Combeaufontaine dans la Haute-Saône.
 Bombardement aérien à Buxières-sur-Arce dans l'Aube.

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Bombardement aérien allié sur Évrecy, dans le Calvados.
 Représailles allemandes sur des otages civils, à Gomené dans les Côtes-d'Armor.
 Représailles allemandes à Chavannes et à Saint-Donat-sur-l'Herbasse dans la Drôme.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère

Œuvres artistiques 

 Square du , film documentaire (1 h 45 min) de Jehane Noujaim, réalisé en 2013 en Égypte, traitant de la Révolution égyptienne à travers les événements de la Place Tahrir en 2011 et le soulèvement au Caire.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
15